est le nom porté par plusieurs coalitions de partis, généralement de gauche.

Cette expression attribuée à Eugen Fried, qui daterait de 1935, caractérise des accords passés entre des partis de gauches (socialistes, communistes, mais aussi des syndicats et des mouvements intellectuels) afin de lutter contre la montée du nazisme ou du fascisme, à la suite des crises provoquées par la Grande Dépression de 1929.

Années 1930 
 Front populaire (Espagne) (Frente popular) pour la coalition espagnole conclue en 1936
 Front populaire (France) pour la coalition française de 1936 à 1938
 Front populaire (Sénégal) pour la coalition sénégalaise conclue en 1936
 Front populaire (Chili) pour la coalition chilienne de 1937 à 1952

Années 1980 
 Front populaire ivoirien pour le parti politique ivoirien créé par Laurent Gbagbo dans la clandestinité en 1982.
 En URSS, à partir de 1987-88, des fronts populaires apparaissent dans les pays baltes ou l'Ukraine pour soutenir la perestroïka :
 Front populaire (Estonie), une organisation internationaliste d'Estonie ;
 Front populaire (Lettonie), une organisation internationaliste de Lettonie ;
 Front populaire Roukh (Mouvement populaire d'Ukraine) une organisation de l'Ukraine, créée en 1989 ;

Années 1990 
 Front populaire d'Azerbaïdjan, fondé en 1992.

Années 2010 
 Front populaire (Ukraine), parti politique dirigé par Arseni Iatseniouk pour participer aux élections législatives ukrainiennes de 2014.

Autres 
 Front populaire de libération de la Palestine
 Front populaire, station de la ligne 12 du métro de Paris
 Front populaire, coalition de partis de gauche en Tunisie
 Front Populaire, média (revue et site internet) créé par Michel Onfray et Stéphane Simon en mai 2020